Пуассо́н () — термін, що має такі значення:
 Poisson, pas de poisson (з  — «рибка», «па „Рибка“») — балетне па, стрибок з відкиданням ніг назад.

Топонім 

 Пуассон — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Пуассон — муніципалітет у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна

Прізвище 

 Жанна-Антуанетта Пуассон (більш відома як маркіза де Помпадур, 1721—1764) — фаворитка французького короля Людовіка XV
 Сімеон-Дені Пуассон (1781—1840) — французький учений, член Паризької АН (1812), почесний член Петербурзької АН (1826).

Див. також 
 Пуансон